CaixaBank és un banc que aglutina el negoci financer de «la Caixa», constituït l'1 de juliol del 2011 com a societat anònima amb cotització a la Borsa (). El seu accionista principal és Criteria Caixa, amb un 40% del capital. El 17 de setembre del 2020, CaixaBank va absorbir Bankia, convertint-se en el primer banc de l'estat espanyol.

Negoci

Xarxa 
El 2012, CaixaBank comptava el 2012 amb una àmplia xarxa de més de 5.397 oficines, prop de 10.068 caixers automàtics, una plantilla de més de 37.304 empleats i més de 15,8 milions de clients. En 2019 va fer un expedient de regulació d'ocupació que va afectar 2.023 persones, quedant una plantilla de 35.736 persones i una xarxa de 4.595 oficines.

Actius 
El 2017 tenia uns actius de 383.186 milions d'euros i una quota de penetració de clients del 30% en banca de particulars. El volum de negoci arriba als 573.409 milions d'euros, 349.458 milions dels quals corresponen a recursos de clients i 223.951 milions, a crèdits bruts a la clientela, i el seu volum d'actius va baixar fins als 369.906 milions d'euros, sent l'entitat líder a Espanya per quantitat d'actius, per davant del Grupo Santander.

Inversions 
El negoci de CaixaBank es pot dividir en el sector financer i l'industrial: El negoci financer conté les activitats bancàries (inclou CaixaBank Asset Management, CaixaBank Consumer Finance i GestiCaixa), les assurances de VidaCaixa Grup així com participacions en bancs internacionals i en Telefónica i Repsol.

El negoci de banca i assegurances és el més rendible de l'entitat, amb un benefici de 1.060 milions d'euros en 2019, el Banco Português de Investimento és el segon negoci que más va aportar, amb 323 millones, i las empreses participades, entre les que es troben Telefónica, Segurcaixa Adeslas, Erste Bank i BFA van aportar 313 millones de benefici.

Història

La marca CaixaBank 

La marca CaixaBank va ser utilitzada a la dècada de 1990 i 2000 en quatre filials.
 A Andorra: CaixaBank Andorra va ser absorbida per Credit Andorrà, entitat bancària llavors participada per la Caixa.
 A Espanya: «La Caixa» va adquirir l'any 1992 el banc Isbanc i el va convertir en CaixaBank, anteriorment era anomenat Banco de las Islas Canarias i tenia seu a les illes Canàries, però el principal accionista Javier Aguilar en va canviar la seu duent-lo a Barcelona. El banc aglutinava unes trenta oficines a les illes Canàries i va ser reduït a cinc oficines a Barcelona, Palma, las Palmas, Santa Cruz de Tenerife i Madrid. L'any 1997 CaixaBank es va dissoldre traspassant els actius a «la Caixa».
 A França: CaixaBank France, o CaixaBank CGIB, va ser absorbida per Boursorama (Société Générale) a canvi d'accions.
 A Mònaco: «La Caixa» va comprar Société de Crédit et de Banque de Monaco-Socredit i va canviar el nom a CaixaBank Monaco.

Bancarització de «la Caixa» 
El 27 de gener del 2011, «la Caixa» va anunciar la reestructuració de la caixa d'estalvis, i el 25 de febrer, «la Caixa», Criteria CaixaCorp i MicroBank aproven els termes de l'operació de reorganització del grup, mitjançant la creació d'un banc (CaixaBank) a partir de la fusió de Criteria i MicroBank.

CaixaBank va començar a cotitzar a la Borsa l'1 de juliol de 2011, en substitució de Criteria CaixaCorp. Part de les participacions de Criteria es van traspassar a CaixaBank i d'altres com Gas Natural Fenosa (35%), Abertis (24,6%), Aigües de Barcelona (24%), BME (5%) Port Aventura (100%) i Mediterrània quedaven sota el paraigües d'un grup no cotitzat per mantenir l'obra social. Els anys 2012 i 2013 va ser reconegut com al millor banc espanyol d'eixos anys per la revista Euromoney. El 2013 va facturar més de 500 milions d'euros. El 2015 va tornar a ser elegit com al millor banc espanyol d'eixe any per la revista Euromoney.

El 26 de març del 2012. els consells de La Caixa i de CaixaBank aprovaren la compra de Banca Cívica per 977 milions, operació amb la qual CaixaBank passà a ser la principal entitat financera d'Espanya. L'absorció de Banca Cívica i la desaparició d'aquesta marca no tindrà en principi com a conseqüència la desaparició de les marques Caja de Burgos, CajaCanarias, Caja Navarra (CAN) i Cajasol. En 2014 va comprar el negoci de Barclays Bank a Espanya,

El mes de febrer del 2015. CaixaBank va llançar una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) sobre la totalitat del Banco Português de Investimento, aconseguint el control del 44% de les accions, que es va ampliar al 84,51 en una segona OPA en 2017.

Referèndum de l'1 d'octubre del 2017 
El 2 d'octubre, l'endemà del Referèndum sobre la independència de Catalunya, diverses empreses estatals — com Renfe, Adif, Ports de l'Estat i RTVE — van treure milers de milions de dipòsits de CaixaBank i del Banc de Sabadell, i el 6 d'octubre el govern espanyol del Partit Popular va aprovar un reial decret llei per facilitar el trasllat exprés de les empreses de Catalunya, i pocs dies després del Referèndum, CaixaBank traslladà la seva seu a València i la fundació bancària «La Caixa» i Criteria, a Palma.

Marques 
Arran de l'absorció de Banca Cívica, va desaparèixer aquesta marca i es van recuperar les de les caixes tradicionals (reconvertides en fundacions de caràcter especial), que actualment són accionistes minoritàries del banc. Les marques utilitzades, a més de «la Caixa», són: Cajasol a Sevilla, Caja de Burgos, Caja Navarra, Caja de Guadalajara i CajaCanarias.

Agrobank és una marca comercial feta per impulsar el negoci financer en el sector agrari. Es va crear el setembre de 2014 amb una base de 330.000 clients. El projecte consisteix en especialització de 400 oficines (50 oficines íntegrament adaptades) i diversos serveis, com per exemple una línia pròpia de finançament que es va començar amb 2.600 milions d'euros específics pel sector. Es preveu crear una línia visual pròpia. CaixaBank gestiona un volum de negoci de 14.338 milions d'euros a l'estat espanyol, el que suposa una quota del 28%.

ImaginBank és la marca per a dispositius mòbils del banc.

Multes 
El 2018 va haver de pagar una multa de 5 milions d'euros imposada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) pel pagament d'incentius no permesos en l'àmbit de l'assessorament en inversions durant l'exercici del 2014.

Referències 

Bancs de Barcelona
La Caixa